Thomas Blount kan syfta på bland andra:

* Thomas Blount (död 1400), anhängare av Rikard II av England
 Thomas Blount (verksam 1376), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Blount (verksam 1420), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Blount (verksam 1414), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Blount (död 1568), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Blount (omkring 1604–efter 1668), engelsk parlamentsledamot och uppfinnare
 Thomas Blount (1759–1812), amerikansk representanthusledamot
 Thomas Blount (1618–1679), engelsk lexikograf
 Sir Thomas Blount, 1:e baronet (1649–1687), engelsk baronet
 Thomas Blount, 3:e earl av Newport  (död 1675), engelsk peer